Тіє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Тіє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези